Grand Prix Włoch 1953 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 9.(ostatnia) runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1953, która odbyła się 13 września 1953 po raz 4. na torze Autodromo Nazionale Monza.

24. Grand Prix Włoch, 4. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Na ostatnim zakręcie walczący o zwycięstwo Alberto Ascari i Giuseppe Farina zderzyli się. Skorzystał na tym jadący na trzecim miejscu Juan Manuel Fangio. Farina zdołał ukończyć wyścig, w przeciwieństwie do Ascariego.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 4 najlepsze wyścigi danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

1953
Włochy
1953 we Włoszech